Die Abkürzung DCIM steht für:

 Data Center Infrastructure Management, eine zum Teil durch Software gestützte Disziplin in der Rechenzentrumsplanung der Green IT
 Digital Camera IMages, der Name eines Ordners einer DCF-konformen Digitalkamera, siehe Design rule for Camera File system

Abkürzung